Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди женщин 2014 прошёл в Минске с 10 по 18 марта по круговой системе. В турнире приняли участие 10 спортсменок, 2 из них звание имели международного гроссмейстера, 3 звание международного мастера и 1 звание мастера ФМЖД.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2014
2014 год в шашках
Спортивные соревнования в Минске
Март 2014 года
Спорт в Белоруссии в 2014 году